Losing Touch è una canzone alternative rock del gruppo statunitense The Killers appartenente al loro terzo studio album Day & Age.

Poiché la band ha deciso di non estrarre questa canzone come singolo, essa non è stata trasmessa dalle radio.

Questo brano si distingue per l'uso di un sassofono grezzo e per il riff di chitarra finale.

Si tratta della canzone di apertura dell'album ed è stata eseguita per la prima volta nel primo concerto iniziale del tour di warm-up per l'album, a Las Vegas il 20 ottobre 2008.

Collegamenti esterni